Александр Шпак (; ) — молдавский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы. Выступает в весовой категории до 77 килограммов.

Биография 
Александр Шпак родился 21 ноября 1989 года.

Карьера 
До 2011 года Александр принимал участие в весовой категории до 69 килограммов. Первым его крупным турниром стал чемпионат Европы в 2009 году в Бухаресте. Он занял одиннадцатое место, подняв в сумме 288 килограммов. Спустя год он уже стал четвёртым на этом турнире.

Он также в 2009 и 2010 годах участвовал в молодёжных чемпионатах Европы, заняв четвёртое и второе места, соответственно.

В 2012 году он впервые выиграл медаль международного чемпионата, став бронзовым призёром чемпионата Европы в Кепезе. Его суммарный результат равен 330 килограммам. Стоит отметить, что этот чемпионат стал первым турниром для Александра после смены весовой категории на -77 кг.

На чемпионате мира 2015 и чемпионате Европы 2016 он стал девятым. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в категории до 77 килограммов Шпак занял пятое место, показав лучший свой результат — 347 килограммов в сумме.

Примечания

Ссылки 

 Александр Шпак на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики
 Александр Шпак на сайте МОК

Тяжелоатлеты Молдавии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года